Zurich Christmas Open () - щорічний шаховий турнір, який проводиться в швейцарському місті Цюриху. Перший турнір відбувся 1977 року. 2013 року переможцем став польський гросмейстер Радослав Войташек. 2014 року німецький гросмейстер Аркадій Найдіч виграв турнір. 

По чотири рази турнір вигравали Володимир Тукмаков і Йозеф Клінгер.

Переможці 
{| class="wikitable"
!  #  !!  Рік  !! Переможець
|-
|1
|1977
|Радован Говедариця
|-
|2
|1978
|Вернер Хуг
|-
|3
|1979
|Петар Попович
|-
|4
|1980
|Radoslav Simic
|-
|5
|1981
|Драгутин Шахович
|-
|6
|1982
|Д'юла Сакс
|-
|7
|1983
|Жайме Суніє Нету
|-
|8
|1984
|Штефан Кіндерманн
|-
|9
|1985
|Йозеф Клінгер
|-
|10
|1986
|Йозеф Клінгер
|-
|11
|1987
|Любомир Некар
|-
|12
|1988
|Йозеф Клінгер
|-
|13
|1989
|Гайнц Віртензон
|-
|14
|1990
|Йозеф Клінгер
|-
|15
|1991
|Яків Мурей
|-
|16
|1992
|Reinhard Lendwai
|-
|17
|1993
|Вадим Мілов
|-
|18
|1994
|Володимир Тукмаков
|-
|19
|1995
|Володимир Тукмаков
|-
|20
|1996
|Георг Зігель
|-
|21
|1997
|Неделько Келечевич
|-
|  22||1998|| Володимир Тукмаков
|-
|  23||1999|| Володимир Тукмаков
|-
|  24||2000|| Володимир Єпішин
|-
|  25||2001|| Яннік Пеллетьє
|-
|  26||2002|| Яннік Пеллетьє
|-
|  27||2003|| Станіслав Савченко
|-
|  28||2004|| Алоїзас Квейніс
|-
|  29||2005|| Золтан Варга
|-
|  30||2006|| Яннік Пеллетьє
|-
|  31||2007|| Флоріан Єнні
|-
|  32||2008|| Хера Імре
|-
|  33||2009|| Леонід Мілов
|-
|  34||2010|| Георг Маєр
|-
|  35||2011|| Ігор Курносов
|-
|  36||2012|| Левенте Вайда
|-
|  37||2013|| Радослав Войташек
|-
|  38||2014|| Аркадій Найдіч
|-
|  39||2015|| Аркадій Найдіч
|}

Примітки

Посилання 
  

Шахові змагання у Європі
Шахи у Швейцарії